

Miejscowości na Litwie
 Berżeniki – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim w gminie Dukszty.
 Berżeniki II – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w gminie Rymszany.
 Berżeniki – dawny zaścianek na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.